Sveti Ivan est un toponyme qui peut désigner plusieurs localités en Croatie :
Sveti Ivan, une localité située dans la municipalité de Buzet comitat d'Istrie ;
Sveti Ivan, une localité située dans la municipalité de Malinska-Dubašnica, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
Sveti Ivan, une localité située dans la municipalité d'Oprtalj, comitat d'Istrie ;
Sveti Ivan, une localité située dans la municipalité de Višnjan, comitat d'Istrie.

Voir aussi 
 Sveti Ivan Dobrinjski, une localité située dans la municipalité de Dobrinj, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
 Sveti Ivan Zelina, une ville et une municipalité située dans le comitat de Zagreb ;
 Sveti Ivan Žabno, une localité et une municipalité située dans le comitat de Koprivnica-Križevci.